Vanitas steht für:

 Vanitas, ein Motiv in Literatur und Kunst
 eine Bildgattung, siehe Vanitas-Stillleben
 Vanitas (Salzburg), ein Kunstwerk in Salzburg
 Vanitas (Band), österreichische Dark-Metal-Band
 Vanitas (Film), portugiesischer Spielfilm (2004) von Paulo Rocha
 Vanitas! Vanitatum Vanitas!, Ode von Andreas Gryphius

Siehe auch:
 Vanita
 Vanity